Osoby:
 Armin Clauss – niemiecki polityk
 Günther Clauss – niemiecki fizyk
 Hannes Clauss – niemiecki perkusista

Zobacz też:
 Claus
 Clauß
 Klaus
 Klauss
 Klauß